

Sécurité informatique
 plausibilité, quantifie l'imminence de la réalisation d'une menace () sur une vulnérabilité ().

Linguistique 

 Plausibilité, qualité d'une assertion qui est reconnue comme possible. C'est une qualité de la cohérence du langage naturel.